«Бортпроводница» () — американский телевизионный мини-сериал от HBO Max, премьера которого состоялась 26 ноября 2020 года. Литературной основой сценария является одноименный роман Криса Бохджаляна. Главную роль в сериале играет Кейли Куоко, получившая известность по роли Пенни в сериале «Теория Большого взрыва»; она же выступает одним из исполнительных продюсеров сериала, который выпускает её компания Yes, Norman Productions.

18 декабря 2020 года сериал был продлен на второй сезон. Премьера второго сезона сериала состоялась на HBO Max 21 апреля 2022 года.

Сюжет 
Главная героиня, стюардесса по имени Кэсси, просыпается с похмелья и видит рядом с собой труп. Теперь она должна выяснить, что произошло, опасаясь при этом обращаться в полицию. В Нью-Йорке агенты ФБР задают ей вопросы о недавнем рейсе в Бангкок.

В ролях 
 Кейли Куоко — Кэсси Боуден
 Мишель Гомес — Миранда Крофт
 Теодор Реймонд Найт — Дейви Боуден
 Нолан Джерард Фанк — Вэн Уайт
 Михиль Хаусман — Алекс Соколов
 Зося Мамет — Эни Мурадян   
 Колин Вуделл — Бакли Уэр     
 Мерл Дэндридж — Ким Хаммонд    
 Гриффин Мэтьюз — Шейн Эванс       
 Рози Перес — Меган Бриско
 Биби Нойвирт — Диана Карлайл     
 Яша Джексон — Джада Харрис
 Терри Серпико — Билл Бриско
 Джейсон Джонс — Хэнк Боуден
 Ричи Костер — Виктор
 Энн Магнусон — Джанет Соколов
 Брайана Куоко
 Мо Макрей
 Маргарет Чо
 Шохре Агдашлу
 Шэрон Стоун — Лиза Боуден
 Аланна Юбак
 Шерил Хайнс
 Сантьяго Кабрера

Производство и релиз 
Проект был анонсирован 17 октября 2017 года. Съёмки начались в декабре 2019 года в Нью-Йорке, 12 марта 2020 года работа приостановилась из-за пандемии. Премьера состоялась 26 ноября 2020 года.

Награды и номинации 
 2021 — две номинации на премию «Золотой глобус»: лучший телесериал — мюзикл или комедия, лучшая женская роль в телесериале — мюзикле или комедии (Кейли Куоко).
 2021 — две номинации на премию Гильдии киноактёров США: лучшая женская роль в комедийном телесериале (Кейли Куоко), лучший актёрский ансамбль в комедийном телесериале.
 2021 — премия Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру для комедийного телесериала (Сюзанна Фогель).
 2021 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший новый сериал.

Примечания 

Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Телесериалы США, запущенные в 2020 году